Вячеслав Аверьянов:
 Аверьянов, Вячеслав Андреевич (1897—1941) — русский советский прозаик и поэт, драматург, журналист.
  Аверьянов, Вячеслав Юрьевич (род. 1959) — лётчик-испытатель, Герой России.